11′30 contre les lois racistes est un morceau collectif fondateur du rap français, datant de 1997.

Parti d'une idée de Jean-François Richet et mené à bien par Maître Madj d'Assassin Productions ; produit par Why Not/Crépuscule, Cercle rouge et Assassin Productions ; Réalisé par White et Spirit. Enregistré et mixé par Spirit et Jean-Baptiste MILLET aux Studios PLUS XXX au profit du Mouvement de l'Immigration et Banlieues, association luttant alors contre la double peine et les crimes policiers.

Le disque est ré-édité en 2007, à l'occasion du premier Forum Social des Quartiers Populaires, dont le Mouvement de l'Immigration et Banlieues fut partie prenante.

Contexte socio-politique  
Début 1997, toute une partie de l'opinion se soulève contre les lois Debré qui durcissent encore les conditions de séjour des immigrés des lois Pasqua. Dans ce contexte, un double projet voit le jour : l'intervention du monde du rap sur ce débat de société d'une part, la dénonciation de toutes les lois racistes, de droite comme de gauche d'autre part.

Rappeurs ayant participé (liste non exhaustive)

Notes et références

Articles connexes 
 Cercle Rouge (compilation)

Chanson de hip-hop française
Chanson de 1997
Racisme en France